Pablo Antón Marín Estrada (Sama de Langreo, 1966) escritor en asturiano.

Estudió filología en la Universidad de Oviedo y es uno de los máximos exponentes del movimiento asturianista alrededor de Conceyu Bable en último cuarto del siglo XX. Ha sido redactor del semanario Les Noticies y del diario digital Asturnews. También ha sido colaborador en medios informativos como los diarios El Comercio, La Nueva España y la revista de viajes Siete Leguas. Es fundador de la asociación literaria El sombreru de Virxilio y es uno de los principables colaboradores de la emisora alternativa Radio Krass.

Es autor de los volúmenes de poesía Despidida, Suburbia, Animal estrañu, Los baños del Tévere, Otra Edá, Un tiempu meyor y Díes d'inocencia. También ha publicado las novelas Mientres cai la nueche, La boca puerca, Los caminos ensin fin y La ciudá encarnada. 

También es autor de los libros de relatos Secretos y dos sombres, Nubes negres, Esa lluz que naide nun mata y Xente d'esti mundu y del otru. 

Otras de sus obras son la pieza teatral Cuando Artur marchó a la isla d'Avalón y l'amuesa de versiones poétiques. En 2003 la editorial Debate publicó la traducción al español de El Amor de La Habana, obra miscelánea que recoje textos narrativos dispersos y publicados originalmente en asturiano.

Al lado de su actividad editorial y periodística, impartió diversos talleres de creación literaria y de fomento a la lectura, siendo el más reciente de estos en octubre de 2011 en la Universidad Internacional de Andalucía de Sevilla.

Obra 
 Blues del llaberintu (1989)
 Les hores (1990)
 Xente d'esti mundu y del otru (1992)
 Esa lluz que nadie nun mata (1995)
 Agua que pasa (1995)
 Un tiempu meyor (1996)
 La ciudá encarnada (1997)
 Nubes negres (1998)
 Otra edá (2000)
 Los baños del Tévere (2003)
 Animal estrañu(2010)
 Despidida 2011 (2011)

Premios 
 En 1997 ganó, 'ex aequo' con Antón García, el Premio Xosefa de Xovellanos con La ciudá encarnada
 Abril de narrativa para jóvenes (2000), fue el primer escritor español en conseguir un premio nacional con una novela escrita en asturiano.

Referencias 

Langreanos
Escritores de España del siglo XX
Escritores de España del siglo XXI
Escritores de Asturias
Escritores en asturiano